De marathon van Dubai 2014 werd gelopen op vrijdag 24 januari 2014. Het was de vijftiende editie van deze marathon.

De overwinning bij de mannen ging naar de Ethiopiër Tsegaye Mekonnen in een tijd van 2:04.32. Hij bleef hiermee zijn landgenoot Markos Geneti een kleine driekwart minuut voor. Bij de vrouwen won de eveneens Ethiopische Mulu Seboka in 2:25.01.

In totaal finishten er 2156 marathonlopers, waarvan 1676 mannen en 480 vrouwen.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

2014
Dubai